Innocent Love – serie televisiva giapponese del 2008
 Innocent Love – singolo di Sandra del 1986
 Innocent Love – singolo di Robin Bengtsson del 2022